Sickles est un patronyme américain, porté notamment par :

 Daniel Sickles, personnalité américaine;
 Noel Sickles, dessinateur de bande dessinée et illustrateur.